Le Grasshopper Cup 2000 est l'édition féminine 2000 du tournoi de squash Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 27 au 30 octobre 2000. Ce tournoi de squash oppose 16 joueuses dont 8 têtes de série et 4 joueuses qualifiées.

La tête de série  Jenny Tranfield remporte troisième titre WISPA World Tour de l'année avec un succès sur la tête de série  Isabelle Stoehr

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Grasshopper Cup 2000

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2000
Sport en octobre 2000
Squash en 2000